Лаук —  фамилия. Известные носители:

 Лаук, Герд (1931—2005) — немецкий и саарский футболист.
 Лаук, Герхард (род. 1953) — американский неонацист, основатель поствоенной зарубежной организации НСДАП.
 Лаук, Карл Патрик (род. 1997) — эстонский шоссейный велогонщик.
 Лаук, Райнхард (1946—1997) — немецкий футболист, победитель летних олимпийских игр 1976 в составе сборной ГДР.